Katalog Messiera – katalog astronomiczny
 Messier (motoryzacja) – francuski producent aut sprzed II wojny światowej
 Charles Messier – astronom